Лонган:
  — провинция на юге Вьетнама.
 Лонган — вечнозелёное дерево, которое культивируется в Китае, Таиланде, Тайване, Вьетнаме и Индонезии ради съедобных плодов.
 Лонган () — община в уезде Лонгхо, провинция Виньлонг, Вьетнам.
 Лонган () — община в уезде Лонгтхань, провинция Донгнай, Вьетнам.